Heinrich Oechslin (1913-1985), Zwitsers rechter en politicus
 Johann Jakob Oechslin (1802-1873), Zwitsers beeldhouwer
 Max Oechslin (1893-1979), Zwitsers bosbouwingenieur en redacteur
 Oscar Oechslin (1889-1960), Zwitsers ondernemer
 Stefan Oechslin (1898-1980), Zwitsers bestuurder en politicus

Zwitserse achternaam